Mærsk Supply Service ist eine dänische Reederei und Teil der A.P.Møller Mærsk Group. Das Unternehmen bereedert verschiedene Schiffstypen für den Offshore-Service, z. B. Versorger, Schlepper und Kabelleger.

Die Geschichte des Unternehmens beginnt im Jahre 1967 mit dem Versorgungsschiff Mærsk Supplier. Mærsk Supply versorgt vor allem Ölplattformen mit Versorgungsgütern, hebt, senkt und transportiert Anker, oder verholt Ölplattformen. Die Flotte wird zurzeit ausgebaut. Der Ausbau wird voraussichtlich 2012 abgeschlossen sein. Seit 2005 ist Mærsk Supply Service ein Teil der A.P.Møller Mærsk Group und nicht mehr Teil der Mærsk Line.

Aktuell verfügt das Unternehmen über mehr als 60 Schiffe – 9 weitere befinden sich im Bau. Mit Niederlassungen in Singapur, Großbritannien, Nigeria, Kanada, Brasilien und Ägypten ist das Unternehmen weltweit tätig.

Liste der Schiffe

Subsea Support Vessels

Platform Supply Vessels

Anchor Handlers

Weblinks 
 Website des Unternehmens
 Flotte

Reederei (Dänemark)
Unternehmen (Kopenhagen)
Gegründet 1967